McDowell kan som auktorsförkortning betyda:

 Samuel Booker McDowell, Jr.
 J.A. McDowell

Robotskapade auktorsförkortningar